Патая Оупън 2013 е 23-тото издание на Патая Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2013. Провежда се в Патая, Тайланд от 26 януари до 3 февруари 2013 г.

Победителката от последните две издания Даниела Хантухова защитава титлата си, но се отказа във втория кръг срещу Нина Братчикова.

Мария Кириленко печели титлата след победа на финала над Сабине Лисицки с 5 – 7, 6 – 1, 7 – 6(7 – 1).

Шампионките на двойки от предната година Саня Мирза и Анастасия Родионова не защитават титлите си.

Кимико Дате и Кейси Делакуа печелят титлите след победа на финала над Акгул Аманмурадова и Александра Панова с 6 – 3, 6 – 2.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки

Схема на двойки

Външни препратки 
 Официален сайт на турнира
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2013
Патая Оупън